Rische ist der Familienname folgender Personen:

 August Dietrich Rische (1819–1906), deutscher lutherischer Pastor, Komponist und Liederdichter
 Florian Rische (* 1996), deutscher E-Sportler
 Friedrich Rische (1914–2007), deutscher Politiker
 Helmut Rische (1921–2013), deutscher Mediziner
 Herbert Rische (* 1947), deutscher Manager (DRV)
 Jürgen Rische (* 1970), deutscher Fußballspieler
 Michael Rische (* 1962), deutscher klassischer Pianist und Hochschullehrer
 Rolf Rische (* 1962), deutscher Journalist und Medienmanager